Skalm kan syfta på:

Skalm – en stång av trä eller metall som sitter fästad vid ett fordon för anspänning av en dragare, se skakel
Skalm (glasögon) – den del av ett par glasögonbågar som sträcker sig från själva glasen och bakåt mot/till öronen